Чемпіонат Уельсу з футболу 2003—2004 — 12-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Уельсу. Чемпіоном вперше став Ріл.

Клуби

Турнірна таблиця

 

Примітки: 
1. Клуб Тотал Нетворк Солюшнс взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як фіналіст Кубка Уельсу 2003—2004.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Уельсу на soccerway 
 Прем'єр-Ліга Уельсу на rsssf 

2003—2004
Уельс
Уельс